Jettenbach – comune del circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Jettenbach – comune del circondario rurale di Mühldorf a.Inn (Baviera)